Natsume peut désigner :
 Natsume (patronyme), un nom de famille japonais ;
 Natsume (prénom), un prénom japonais ;
 Natsume (entreprise), un éditeur de jeux vidéo.
 Natsume et le Pacte des Yōkai ou Natsume Yūjin-chō, un manga et anime de Yuki Midorikawa.